

Pulsar-Zeitmessung

Bei dieser indirekten Detektionsmethode verursacht der umlaufende Planet durch den Einfluss der Gravitation eine Verschiebung des Schwerpunkts des Sternsystems, wodurch es zu einer zeitlichen Verschiebung bei den periodischen Signalen kommt. Bislang konnte man hauptsächlich nur Exoplaneten um Pulsare nachweisen. 

In der folgenden Tabelle sind die nachgewiesenen Exoplaneten mithilfe dieser Methode aufgelistet.

Transit-Zeitabweichung (TTV)

Wenn mehrere Planeten vorhanden sind, stört jeder von ihnen die Bahnen der anderen leicht. Kleine Schwankungen in den Transitzeiten eines Planeten können daher auf die Anwesenheit eines anderen Planeten hindeuten, der seinerseits transitieren kann oder auch nicht.

In der folgenden Tabelle sind die nachgewiesenen Exoplaneten mithilfe dieser Methode aufgelistet.

Siehe auch
Liste extrasolarer Planeten

Einzelnachweise

!
Exoplaneten